kerncentrale Fukushima I, een kerncentrale in Japan
kernramp van Fukushima, het ongeluk dat zich in meerdere kernreactoren van de centrale Fukushima I voordeed
kerncentrale Fukushima II, een kerncentrale in Japan